Balje steht für:

 Balje, Gemeinde im Landkreis Stade, Niedersachsen.
 Balje (Geographie), einen Wattstrom oder die Fahrrinne in der maritimen Sprache
 Balje, auch Balge, nord- und plattdeutsch für Eimer oder Wanne (Gefäß) 
 Balje (Einheit), ein altes Volumenmaß in Bremen